Booij ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Booij (* 1973), niederländischer Wasserballspieler
 Minke Booij (* 1977), niederländische Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Booy